Bertil Karlsson je lahko:

 Bertil Karlsson (atlet)
 Bertil Karlsson (hokejist)
 Bertil Karlsson (igralec)